Telesto är ett släkte av koralldjur. Telesto ingår i familjen Clavulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur